A végzet hatalma Giuseppe Verdi operája
 A végzet hatalma mexikói telenovella